Давид Гудю (; род. , Ландивизьо, департамент Кот-д’Армор, Франция) — французский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий c 2017 года за команду «».

Карьера

Достижения 

2016
 1-й  - Тур де л'Авенир
 1-й на этапе 6
 1-й  - Course de la Paix U23
 1-й  Очковая классификация
 1-й на этапе 2
 1-й - L'Estivale Bretonne
 5-й - Tour de L'Ain
2017
 2-й - Tour de l'Ain
 1-й  Молодёжная классификация
 1-й на этапе 3 
 2-й - Boucles de l'Aulne
 4-й - Route Adélie
 5-й - Милан — Турин
 7-й - Tour du Finistère
 9-й - Флеш Валонь
2018
 2-й - Мемориал Марко Пантани
 5-й - Classic Sud-Ardèche
 9-й - Тур Прованса
2019
 3-й Тур ОАЭ
 1-й  Молодёжная классификация
 5-й Тур Романдии
 1-й  Молодёжная классификация
 1-й на этапе 3
 6-й Тур Прованса
 1-й  Молодёжная классификация
 6-й Льеж — Бастонь — Льеж

Ссылки 

Велогонщики Франции
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года